Plusieurs éparchies de l’Église catholique sont nommées éparchie Saint-Thomas-Apôtre en raison de leur dédicace à l’apôtre Thomas :
 de l’Église catholique chaldéenne :
 l’éparchie Saint-Thomas-Apôtre de Détroit aux États-Unis ;
 l’éparchie Saint-Thomas-Apôtre de Sydney en Australie ;
 l’éparchie Saint-Thomas-Apôtre de Chicago aux États-Unis, de l’Église catholique syro-malabare.